Пинчешть () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Пинчешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Пинчешть.
 Пинчешть () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Пинчешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Пинчешть.